Madruzzo steht für:

 Madruzzo (Adelsgeschlecht) (deutsch Madrutz), italienische Adelsfamilie
 Madruzzo (Trentino), italienische Gemeinde in der Provinz Trient

Madruzzo ist der Familienname folgender Personen:

 Cristoforo Madruzzo (1512–1578), Kardinal und Fürstbischof von Trient und Brixen
 Giannangelo Gaudenzio Madruzzo, (1562–1618) Militär
 Giovanni Ludovico Madruzzo (1532–1600), Kardinal und Fürstbischof von Trient